Yū Yū Hakusho peut désigner :
 Yū Yū Hakusho, un manga ;
 Yū Yū Hakusho, une série de jeux vidéo basée sur ce manga.